Saca se poate referi la:

 Localități din România
Saca - localitate din județul Bihor
 Localități din Republica Moldova
Saca - localitate din raionul Strășeni
Nume de persoane
 Serafim Saka- scriitor din Republica Moldova
 Victor Saca- politolog din  Republica Moldova

Munți din România
Saca - vârf în munții Gurghiu (rest al unui con vulcanic), alcătuit din andezite, piroclastite și curgeri de lavă, reprezentând altitudinea maximă a acestora (1.777 m).
Saca - munte din Parcul Național Rodna, la N de Anieș; pe versantul său estic, la 1.600 m altitudine, se află o poiană cu narcise, declarată rezervație naturală.

Note